Adolf Wilbrandt (1837-1911), dramaturge et journaliste allemand.
 Robert Wilbrandt (1875-1954), économiste et politologue allemand, fils du précédent.